Деметриу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деметриу, Джейсон (род. 1987) — кипрский футболист с английскими корнями, вингер, выступающий за «Уолсолл».
 Деметриу, Клео (род. 2001) — британская юная актриса киприотского происхождения.